Chris Morris (n. 1983), giocatore di football americano statunitense
 Christopher Morris (1490-1544) militare e politico inglese
 Christopher Barry Morris (n. 1963), calciatore irlandese
 Chris Morris (Christopher Vernard Morris, n. 1966), cestista statunitense
 Chris Morris (n. 1962), comico, regista, attore e sceneggiatore britannico
 Christopher Morris, attore e modello britannico
 Christopher Morris (n. 1958), fotografo e regista statunitense